Rybno heißen folgende Orte in Polen:
 Rybno (Powiat Działdowski) und Gmina Rybno (Powiat Działdowski), Dorf und  Gemeinde im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1942 Rybno, 1942 bis 1945 Rübenau, Kreis Löbau (Westpreußen) bzw. Kreis Neumark, Westpreußen
 Rybno (Powiat Sochaczewski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien

 Rybno (Sorkwity), Dorf in der Gemeinde Sorkwity (Sorquitten), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Ribben, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Rybno (Kiszkowo), Dorf in der Gemeinde Kiszkowo, Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen
 Rybno (Przedecz), Dorf in der Gemeinde Przedecz, Powiat Kolski, Woiwodschaft Großpolen
 Rybno (Wierzbinek), Dorf in der Gemeinde Wierzbinek, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Rybno (Koneck), Dorf in der Gemeinde Koneck, Powiat Aleksandrowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rybno (Warlubie), Dorf in der Gemeinde Warlubie, Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rybno (Świdnica), Siedlung in der Gemeinde Świdnica (Schweidnitz), Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus
 Rybno (Wyszków), Dorf in der Gemeinde Wyszków, Powiat Wyszkowski, Woiwodschaft Masowien
 Rybno (Łomża), Dorf in der Gemeinde Łomża, Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien
 Rybno (Gniewino), Dorf in der Gemeinde Gniewino (Gnewin), Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Rieben, Kreis Lauenburg, Pommern
 Rybno (Kłobuck), Dorf in der Gemeinde Kłobuck, Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien